Rhododendron 'Helgoland' — сорт вечнозелёных рододендронов гибридного происхождения.

Происхождение 
По данным сайта Hirsutum.info.

Биологическое описание 
В возрасте 10 лет около 80 см в высоту, 110 см в ширину. Крона полусферическая, плотная.

Листья эллиптические, тёмно-зелёные.

Соцветие плотное.

Цветки описываются по-разному: карминово-розовые с небольшим зеленовато-жёлтым (до красновато-коричневого) рисунком; или малиново-красные.

Сроки цветения: поздне-средние.

Начинает цвести в молодом возрасте.

В культуре 
Выдерживает понижения температуры до -26 ºC, -28 °С.

Местоположение: полутень или пёстрая тень разреженного соснового леса, при наличии регулярного полива может выращиваться на полном солнце.

Почва: рыхлая, хорошо дренированная, слегка влажная, кислая, рН от 5,5 до 6,5.

Обычно рододендроны этой группы размножают путём прививки на запатентованный немецкий подвой INKARHO®, что обеспечивает надёжную адаптивность и здоровый рост почти на любом типе рыхлых почв с рН 6,5—8.

Болезни и вредители

Примечания

Ссылки 
 

Helgoland